Dibromethan ist der Name zweier isomerer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C2H4Br2

 1,1-Dibromethan
 1,2-Dibromethan